Список кантри-хитов №1 2005 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2005 году.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 2005 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2005 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 2005 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2005 года
2005 год в музыке США